Eine Nierendiät ist eine Diät bei einer Erkrankung der Nieren.

Siehe dazu:
 für Menschen: Ernährung bei Niereninsuffizienz,
 für Hauskatzen: Chronische Nierenerkrankung der Katze#Diätetische Maßnahmen.